Владимир Юхин:
 Юхин, Владимир Владимирович (род. 1945) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Ботсване (1993—1998).
 Юхин, Владимир Иванович (1918—1992) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Мали и Сирии.